Schobel ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Schobel (* 1977), US-amerikanischer Footballspieler
 Oswald Schobel (1901–1980), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Paul Schobel (* 1939), deutscher Priester, Journalist und Gründer der Betriebsseelsorge in Deutschland
 Simon Schobel (* 1950), rumänisch-deutscher Handballspieler und -trainer